EV2 peut faire référence à :
 (19930) 1981 EV2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 EuroVelo 2, une véloroute européenne, dont le nom est souvent abrégé en EV2.